

O Dilúvio de Estrelas 
"O Dilúvio de Estrelas" (título original "Die Sternenflut") é um livro pertencente ao ciclo O Enxame da série de ficção científica Perry Rhodan. A história desse livro se desenvolve em duas linhas narrativas: uma pelo ponto de vista de Rauhvertikal, nativo de Nurmo II, outra, pelo ponto de vista dos integrantes da 5ª Coluna (Atlan, Fellmer Lloyd, Alaska Saedelaere, Irmina Kotschistowa,Tahonka No, Toronar Kasom e Matra Krovzac) .

Sinopse  
A história se passa no intervalo de 24 a 31 de março de 3442, tempo durante o qual ocorreram a criação da 5ª Coluna e sua primeira missão. 
Depois do ataque inócuo efetuado pela GOOD HOPE II e pela Intersolar ao escudo do conglomerado de planetas conhecido como "Enxame", Perry Rhodan decide criar um grupo de especialistas que, como primeira missão, deveria descobrir o que ocorria aos planetas e a seus sistemas que estavam na rota de passagem do "Enxame". Um desses sistemas planetários, Opus-Nurmo, estava na rota de passagem do "Enxame".
No planeta Nurmo II, desenvolve-se a outra linha narrativa do livro. Nesse planeta habitado por kartas, seres parapsíquicos que vivem um modo de vida primitivo, vive Rauhvertikal, um karta que, após diálogar com outro karta, percebe que seu povo deve unir forças contra o "Enxame".
Livros de ficção científica